Мъжкият волейболен турнир на Летните олимпийски игри 2012 се провежда за 13-и път, организиран от Международната федерация по волейбол и Международният олимпийски комитет. Състои се в Лондон, Великобритания, от 29 юли до 12 август 2012.

Квалификации 

 Азиатският турнир е комбиниран с първата световната квалификация. Първият отбор ще се класира като шампион на световния турнир, а най-добрият азиатски отбор, без победителя, ще се класира като шампион на азиатската квалификация.

Жребии за групите

Зала 
 Ърлс Корт Сентър, Лондон, Англия, Великобритания

Първи кръг 
 Всички часове са в местно време (UTC+2)

Група А 

|}

Група B 

|}

Елиминационна фаза

Четвъртфинали 

|}

Полуфинали 
Италия участва за пети пореден път в полуфиналите. 

|}

Мач за бронзов медал 

|}

Мач за златен медал 

|}

Крайно класиране

Индивидуални награди 
На Олимпиадата са дадени следните индивидуални награди: 
 Най-полезен играч: Мурильо Ендрес (Бразилия)
 Най-добър разпределител: Георги Братоев (България)
 Най-добър реализатор: Максим Михайлов (Русия)
 Най-добър нападател: Максим Михайлов (Русия)
 Най-добър блокировач: Макс Гюнтьор (Германия)
 Най-добър изпълнител на сервис: Кристиан Савани (Италия)
 Най-добър посрещач: Кжиштоф Игначак (Полша)
 Най-добър защитник: Теодор Салпаров (България)
 Най-добър либеро: Маркус Щойервалд (Германия)

Източници 

 Програма и резултати от официалния сайт на Олимпиадата

Мъже